Schweinebrück ist geografische Bezeichnung um Zetel:
 Schweinebrück (Zetel)
 Klein Schweinebrück
 Schweinebrücker Fuhrenkämpe, Waldgebiet
Siehe auch:
 Schweinsbrücke